Floyd kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Floyd (Iowa)
Floyd (New Mexico)
Floyd (Virginia)

Overigen

Door kenners gebruikte aanduiding voor Pink Floyd